Вейнгер — еврейская фамилия. Известные носители:
 Вейнгер, Ицхак Перцович (1938—1999) — советский и израильский шахматист.
 Вейнгер, Мордхе (1890—1929) — советский лингвист.